Hoffmannius са род скорпиони, принадлежащи към семейство Vaejovidae. Видовете от този род се срещат основно в западната част на САЩ и Мексико.

Класификация 
Род Hoffmannius
 Вид Hoffmannius bilineatus Pocock, 1898
 Вид Hoffmannius coahuilae Williams, 1968
 Вид Hoffmannius confusus Stahnke, 1940
 Вид Hoffmannius diazi Williams, 1970
 Вид Hoffmannius eusthenura Wood, 1863
 Вид Hoffmannius galbus Williams, 1970
 Вид Hoffmannius glabrimanus Sissom & Hendrixson, 2005
 Вид Hoffmannius globosus Borelli, 1915
 Вид Hoffmannius gravicaudus Williams, 1970
 Вид Hoffmannius hoffmanni Williams, 1970
 Вид Hoffmannius oaxaca Santibanez-Lopez & Sissom, 2010
 Вид Hoffmannius punctatus Karsch, 1879
 Вид Hoffmannius puritanus Gertsch, 1958
 Вид Hoffmannius spinigerus Wood, 1863
 Вид Hoffmannius viscainensis Williams, 1970
 Вид Hoffmannius vittatus Williams, 1970
 Вид Hoffmannius waeringi Williams, 1970
 Вид Hoffmannius waueri Gertsch & Soleglad, 1972

Източници 

Скорпиони